Le terme pantographe peut désigner :
 Le pantographe : un outil de dessin.
 Le pantographe : le dispositif articulé qui permet à une locomotive électrique de capter le courant par frottement sur la caténaire.
 Le pantographe : dispositif articulé qui permet à un moteur électrique d'actionner les 2 balais essuie-glace d'une automobile.